El término Dead Flowers puede referirse a:

 «Dead Flowers» canción de The Rolling Stones (1971).
 «Dead Flowers», canción de Miranda Lambert (2009).
Dead Flowers, EP de Miranda Lambert (2009).
Dead Flowerz, álbum de Esham (1996).